Терка (тертушка) — пристрій, виготовлений з металу, пластмаси чи дерева з ножами із металу різноманітного профілю для подрібнення чи фігурного нарізання овочів, фруктів чи інших продуктів харчування.

Топоніми

Терка — село в гміні Солина Ліського повіту Підкарпатського воєводства.

Терка — село у повіті Бузеу.

Месопотамія 
 Терка — староадвнє місто — столиця держави Хана.